Harburg névvel a következő cikkek találhatók:
Földrajzi helyek
Harburg, város Németországban, Bajorországban
Harburg, a németországi Hamburg városának egyik kerülete